Бернардацци ():
 
 Бернардацци, Джузеппе-Раймондо (1816—1891) — русский художник, автор панорамы Санкт-Петербурга 1850 года.
 Бернардацци, Евгений Александрович (1883—1931) — русский архитектор, один из авторов монумента Стефану Великому в Кишинёве, сын Александра Осиповича Бернардацци.
 Бернардацци, Иоганн Карлович (Джованни-Баттиста) (1782—1842)— русский архитектор (уроженец города Лугано в Швейцарии), первый архитектор Пятигорска и Кисловодска, брат Иосифа Карловича Бернардацци.
 Бернардацци, Иосиф Карлович (Джузеппе-Марко) (1788—1840) — русский архитектор, первый архитектор Пятигорска и Кисловодска, брат Иоганна Карловича Бернардацци, отец Александра Осиповича Бернардацци.

Примечания